Маргарита Гаспарян і Андреа Главачкова були чинними чемпіонками, але Гаспарян вирішила того року не брати участі, а Главачкова цього разу вирішила взяти участь у турнірі в Рабаті.

Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Катерина Сінякова з рахунком 6–4, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Парний розряд